Даубах може бити:

 Даубах (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Даубах (Хунсрик), општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.